YQW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di North Battleford (Saskatchewan) (Canada)